Bacteriën
 Bacteria (geslacht), een geslacht van wandelende takken